Miejscowości w USA
 Proctor – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Proctor – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Adair
 Proctor – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland

 Gminy w USA
 Proctor (ang. Proctor Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crittenden
 Proctor (ang. Proctor Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland

 Inne
 Proctor – krater na powierzchni Marsa